Черв'як — представник збірної (поліфілетичної) групи тварин, яка включає безхребетних з тонким видовженим тілом і м'якими покривами.
 Черв'як — анатомічна структура в мозочку.
 Черв'як — зубчаста передача, що призначена для передавання обертового руху між валами, осі яких мимобіжні в просторі і утворюють прямий кут.
 Черв'як — шкідлива програма, яку використовують для отримання несанкціонованого доступу чи інших шкідливих дій.

Топонім 
 Черв'як — острів в архіпелазі Північна Земля

Див. також 
 Хробак (значення)
 Черв'яки